В парному розряді жіночого тенісного турніру Family Circle Cup 1980, що проходив у рамках Туру WTA 1980, Кеті Джордан і Енн Сміт виграли титул, у фіналі перемігши пару Кенді Рейнолдс і Пола Сміт 6-2, 6-1.

Сіяні пари 

 Розмарі Казалс /  Біллі Джин Кінг (чвертьфінал)
 Кеті Джордан /  Енн Сміт (чемпіонки)

 Франсуаза Дюрр /  Бетті Стов (2-ге коло)
 Беттіна Бюнге /  Міма Яушовец (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Charleston Open